La saison 1991-1992 est la douzième saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario. Les Greyhounds de Sault Ste. Marie remporte la Coupe J.-Ross-Robertson en battant en finale les Centennials de North Bay.

Saison régulière 
Avant le début de la saison régulière, les Dukes de Hamilton sont relocalisés vers Guelph et renommés le Storm de Guelph.

Classement

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries Éliminatoires

Trophées OHL

Liens externes 
Site officiel de la LHO
Hockeydb.com

Voir aussi 

Hockey sur glace en 1991
Hockey sur glace en 1992
Saison de la LHO